Serengeti-Park est un parc de loisirs et parc animalier à Hodenhagen en Allemagne.

Il est le plus grand parc safari en Europe sur une surface de .

En 1996 il a été le premier parc animalier à relâcher des Rhinocéros blanc nés en captivité en Europe.

Zones
Serengeti-Park est divisé en 4 zones : Pays des Animaux (Tierland), Pays Aquatique (Wasserland), Pays des Singes  (Affenland) et Pays des Loisir (Freizeitland).

Lien externe 

 

Entreprise fondée en 1974
Basse-Saxe
Parc d'attractions et animalier
Parc zoologique en Allemagne
Parc de loisirs en Allemagne